Nadieżda Mountbatten (1896-1963) – hrabina de Torby, hrabina Mediny, markiza Milford Haven.
 Nadieżda Piotrowna Romanowa (1898–1988) – księżniczka Rosji